Luomajoki ist der Familienname folgender Personen:

 Hannu Luomajoki (* 1964), Professor für Physiotherapie, Doktor der Philosophie und außerordentlicher Professor an der Universität von Jyväskylä
 Katri-Helena Luomajoki (* 1965), finnische Eishockeyspielerin